Полуподводный катер Боткина (другое название водобронный минный катер или полуподводный корабль) — проект полуподводной лодки с волновым движителем лейтенанта А. С. Боткина (сына знаменитого врача).

Полуподводный катер Боткина относился к категории «полуподводных» — частично погружающихся малозаметных лодок или катеров.

Концепция применения 
Идея катера появилась у Боткина в ходе ознакомительной поездки за границу в начале 1900 года. В то время в российском военно-морском флоте наблюдался повышенный интерес к постройке подводных и полуподводных лодок. В частности, тогда разрабатывали свои проекты лейтенанты Е. В. Колбасьев и С. А. Янович; в Морской Технический Комитет было направлено несколько десятков проектов подводных лодок от изобретателей и заводов; на Балтийском флоте была построена первая боевая подлодка России «Дельфин».

Катер предполагалось использовать как элемент маневренного минного заграждения — скопления катеров или лодок, которые продолжительное время крейсируют вокруг охраняемого объекта (подступы к морским базам, проливы, узости и прочее). Элементы минного заграждения предполагалось вооружать малыми катерными минами (торпедами) Уайтхеда, а дистанция между элементами минного заграждения определялось как двойная дистанция дальности действия самодвижущихся мин (торпед). По мнению Боткина, для подвижного минного заграждения не было необходимости строить полноценную подводную лодку, а достаточно «полуподводных» (частично погружающихся) малозаметных лодок.

Для проекта предусматривалось использование «волнового движителя» — закрепленных в оконечностях судна упругих поверхностей в форме трапеций, которые передают импульс от воздействия воды на движение судна. Идею такого движителя Боткин заимствовал в ходе заграничных наблюдений, когда на его глазах в Неаполитанском заливе оснащенная таким движителем шлюпка развила скорость в 3-4 узла.

Создание 
С разрешения Главного морского штаба Боткин провел в Опытовом бассейне испытания сначала модели, а затем и 15-футового вельбота с приспособлениями. Проводивший испытания заведующий бассейном А. Н. Крылов заключил, что в целом модель работоспособная, но для более детальной проверки необходимо провести испытания в море при естественном волнении. После этого Боткин продолжил испытание снабженной «плавниками» шлюпки на озере Малоярви.

В конце 1902 года А. С. Боткин по результатам испытаний составил проект полуподводного катера и начал постройку его за счет собственных средств на Петровском острове недалеко от своей квартиры (Спасская ул., 2). Из-за кустарного способа производства корпус катера изготавливался из двух слоев досок на внутренних деревянных шпангоутах. Сам катер по форме представлял собой короткое веретено длиной 7,8 метра при диаметре в 1,95 метра с массивным килем яхтенного типа, небольшой надстройкой с входным люком и глухой командирской рубкой.

Однако изготовление внутренних механизмов уже было невозможно без заводской помощи, поэтому в сентябре 1903 года через управляющего морским министерством Боткин получил помощь с Балтийского завода. В начале октября два слесаря с завода установили на подлодке керосиномотор завода Sautter-Harle. 28 января 1904 года на больших санях лодку перевезли на Балтийский завод и поставили в каменный эллинг, окруженный деревянным забором с калиткой на запоре (сам проект считался секретным). Несмотря на начавшуюся русско-японскую войну в 1904 году на катере были установлены почти все требуемые механизмы: водяная и воздушная системы, газоотводные трубы, якорный и рулевые приводы, люки и горловины. Работами руководил М. И. Пайдаси, который в 1902 году участвовал в строительстве первой русской боевой подводной лодки «Дельфин».

В 1904 году был создан Особый комитет по усилению флота на добровольные пожертвования. Руководивший комитетом великий князь Александр Михайлович симпатизировал проектам постройки подводных лодок, поэтому расходы на строительство катера Боткина были в конечном счете отнесены на счет комитета.

Принципиально новый волновой движитель потребовал много времени на свою доводку, поэтому Боткин ради ускорения строительства катера в конечном счёте установил на лодку обычный двигатель.

На катере были установлены кормовые и балластные цистерны объёмом 1 м³ каждая, отделенные от основного катера поперечными водонепроницаемыми переборками. Заполняться цистерны должны были под напором воды, а опорожняться ручной помпой. Керосиномотор мощностью 14 лошадиных сил с гребным винтом по плану давал бы скорость от 4 до 7 узлов. Водоизмещение катера составило 12 тонн.

Подобно подводным лодкам на катере были вертикальные и горизонтальные рули (в которые были переделаны «плавники» от волнового движителя), однако катер Боткина был неспособен к погружению, поэтому рули использовались только для придания требуемого ходового дифферента.

Использование 
В начале января 1905 года комендант Владивостокского порта попросил Морское министерство прислать катер Боткина, в связи с чем Управляющий министерством вице-адмирал Ф. К. Авелан приказал Балтийскому заводу ускорить работы по достройке катера. В ходе дальнейших работ были изготовлены и установлены решетчатые пусковые контейнеры (аппараты) для торпед системы Шварцкопфа, приспособление для ударной мины, две ракетные трубы и компас. Рубка и надводная часть корпуса были защищены стальными листами толщиной 12 миллиметров, а нижний пояс слоем стали толщиной в 9 миллиметров. Уже перед отправкой на Дальний восток по инициативе Боткина была установлена дополнительная стальная защита для переменной ватерлинии.

Катер строили в течение полутора лет, а его изготовление обошлось в 9 588 рублей, которые были списаны на счет Особого комитета. В ходе работ Боткина сначала заменял по мере необходимости капитан 2-го ранга Н. П. Головнин, а потом офицер подводного плавания мичман Соллогуб (который впоследствии и отправился с катером на Дальний Восток).

В мае-июне 1905 года Балтийский завод изготовил и установил на катере решетчатые минные аппараты, а через месяц Санкт-Петербургский порт выделил из своих арсеналов для подлодки 4 торпеды Шварцкопфа типа В-50.

24 июня 1905 г. главнокомандующий русскими войсками в Маньчжурии генерал Н. П. Линевич попросил нового морского министра вице-адмирала А. А. Бирилева отправить катер Боткина в Николаевск-на-Амуре для обороны Амурского лимана. Однако до замерзания Амурского лимана катер не успевали доставить в Николаевск, поэтому было решено отправить его во Владивосток.

17 августа катер Боткина прошел испытания в Кронштадте. В ходе испытаний обнаружилась низкая собственная скорость катера, поэтому его взял на буксир сопровождающий корабль. При большой скорости обнаружилась ещё одна проблема: зарывание в воду минных решеток. В результате на переход от Петербурга до Кронштадта было потрачено 5 часов. После пуска одной торпеды 18 августа катер вернулся в Петербург.

19 августа мичман Соллогуб доставил катер на железнодорожную станцию Новый порт и организовал его погрузку на железнодорожную платформу. На время транспортировки с катера были сняты выступающие по бортам торпедные аппараты и кормовые стабилизаторы. Катер уехал из Петербурга 22 августа в составе эшелона № 221, а 29 сентября прибыл во Владивосток.

Катер был включен в состав Отдельного отряда миноносцев (подводных лодок) под командованием лейтенанта А. В. Плотто и всю зиму простоял во льдах у блокшива «Абрек». На нём находился экипаж из 2 человек: одного матроса и мичмана Соллогуба (автор проекта Боткин остался в Петербурге), вынужденных обходиться без отопления в зимнее время.

Оценка проекта 
Военное руководство крайне отрицательно высказалась о боевых качествах катера Боткина. Например в «Отчете о деятельности подводных лодок во Владивостоке в минувшую войну» А. В. Плотто писал «была крайне неповоротливая, с керосиновым мотором, часто отказывающим действовать… Она, оказывается, ни ходить под водой не может, ни нырять… Употреблялась она для возки провизии, когда уже другого, более удобного, средства сообщения на рейде не было». В документе «Выводы по отчетам о действиях подводных лодок…» Заведующий подводным плаванием контр-адмирал Э. Н. Щенснович заявил «Лодка Боткина не была совсем использована по невозможности нырять». Ещё одним недостатком катера Боткина оказалась маленькая скорость хода всего в 2 узла. В целом катер А. С. Боткина планировался для решения тех же задач, что и «Кета» С. А. Яновича, но уступал ей по боевым качествам. Сама же идея маневренного минного заграждения, под которое изначально создавался катер Боткина, на русско-японской войне не пригодилась.

Примечания

Ссылки 
 

Подводные лодки Российского императорского флота